Somerset County kan syfta på 

 County of Somerset – i England
 Somerset County, Maine – USA
 Somerset County, Maryland – USA
 Somerset County, New Jersey – USA
 Somerset County, Pennsylvania – USA